Јосип Броз може бити:

 Јосип Броз Тито (1892–1980), председник Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
 Јосип Јошка Броз (рођ. 1947), унук Јосипа Броза Тита